El Abierto de Dinamarca 2020 (llamado oficialmente DANISA Denmark Open por motivos de patrocinio) es la 68.ª edición de este torneo de bádminton, y tuvo lugar en el Parque Deportivo de Odense (Dinamarca) entre el 13 y el 18 de octubre de 2020.

Distribución de puntos

Torneo individual masculino

Cuadro principal 
El cuadro está formado por 32 participantes.

Referencias

Enlaces externos 

Competiciones de bádminton
Eventos deportivos en Dinamarca